Seznam řek Slovenska uvádí nejdelší řeky Slovenska.

Tabulka řek

Externí odkazy 
 

 
Řeky
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Zeměpisné rekordy